Diploglossata (do grego diplo = dois; glossa = língua) é uma ordem de insectos ápteros.

Caracterização 
São insectos pequenos, achatados e similares a pequenas baratas. A cabeça é horizontal, do tipo hipognata, desprovida de olhos. O aparelho bucal é do tipo mastigador e suas antenas são curtas.

Seu nome tem origem em sua hipofaringe bem desenvolvida, condiderada como um segundo lábio. O abdome apresenta cercos longos, flexíveis e unisegmentados. O protorax é relativamente e as pernas possuem mesmo tamanho, com tarsos trímeros.

Os Diploglossata são ectoparasitas de ratos e encontrados na África equatorial. São considerados por alguns autores como uma subordem de Dermaptera.

Insetos